Wilhelm Ergert ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Ergert (Politiker) (1819–1892), österreichischer Unternehmer und Politiker
 Wilhelm Ergert (Kryptologe) (1895–1966), österreichischer Nachrichten-Offizier, Kryptologe